

Organisaties 
 BoerBurgerBeweging, een politieke partij in Nederland
 Bed-bad-en-broodregeling, een regeling van de Nederlandse overheid
 Bescherming Burger-Bevolking, een Nederlandse veiligheidsorganisatie
 Beter Bestuurlijk Beleid, een hervorming van de Vlaamse overheidsadministraties

Media 
 Barbarber of BBB, een voormalig tijdschrift 
 BBB (film), een film van Guy Maddin uit 1989
 Big Buck Bunny, een computeranimatiefilm uit 2008

Overig 
 BBB Maastricht, een horecavakbeurs.
 BBB-status, als beoordeling (obligatierating) van banken en financiële instellingen
 Big Baller Brand, een Amerikaans kledingmerk
 Big, Black & Beautiful, een Nederlandse zanggroep
 Blanc Bleu Belge, een Belgisch koeienras
 Dark White BBB, een Belgisch bier